Анікка Олбрайт (англ. Anikka Albrite; нар. 1988) — американська порноакторка.
 Лола Джин Олбрайт (англ. Lola Jean Albright; 1924 —2017) — американська акторка і співачка.
 Гарі Олбрайт (англ. Gary Albright; 1963 —2000) — американський спортсмен, професійний реслер.
 Кріс Олбрайт (англ. Chris Albright, нар. 1979) — американський футболіст, що грав на позиції захисника.
 Мадлен Олбрайт (англ. Madeleine Korbel Albright, ім'я при народженні Марія Яна Корбелова, чеськ. Marie Jana Korbelová; 1937 — 2022) — американська дипломатка чеського походження.
 Тенлі Олбрайт (нар. 1935) — американська фігуристка.

Топоніми 

 Олбрайт (англ. Albright) — місто (англ. town) в США, в окрузі Престон штату Західна Вірджинія.